Ал-Махди се може односити на:
 Мухамeд ибн Мансур ел Махди, абасидски халиф
 Мухамед Ахмед, судански вјерски и политички вођа